Аррибас:
 Аррибас, Алехандро (род. 1989) — испанский футболист
  (род. 1951) — французский футболист.
 Аррибас, Серхио (род. 2001) — испанский футболист
  (1921—1989) — испанский футболист, тренер.